Terrell County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Terrell County, Georgia 
 Terrell County, Texas